Маки́м () — фамилия. Известные носители:

  (род. 1965) — австралийский политик.
 Макким, Чарльз (1847—1909) — американский архитектор.
  (род. 1970) — канадский хоккеист.

Примечания